2 miejscowości w Estonii:
 Tusti – wieś w prowincji Sarema, w gminie Muhu.
 Tusti – wieś w prowincji Viljandi, w gminie Viljandi.